Cocor poate fi:

 Cocori, o grupă de păsări călătoare
 Magazinul Cocor din București - vezi Lista magazinelor din București
 Cocor București, compania care deține magazinul Cocor din București
 „Mitrea Cocor” un roman al realismului socialist scris de Mihail Sadoveanu
 Un stil chinezesc de kung-fu denumit stilul Fukien (Cocor Alb)
 O corabie vikingă reprezentativă este nava de război Olav Tryggvasons, „Kranich“ (Cocor)

 Cocorul (constelație)

Cocoru 
 Cocoru, sat în județul Vâlcea, România

Cocoreni 
 Cocoreni, sat în județul Gorj, Oltenia, România

Cocorăști 
 Cocorăști, sat în comuna Pleșoiu, județul Olt, România

Cocorăștii 
 Cocorăștii Grind, sat în comuna Cocorăștii Colț
 Cocorăștii Colț, Prahova, comună în județul Prahova, Muntenia, România
 Cocorăștii Mislii, Prahova, comună în județul Prahova, Muntenia, România
 Cocorăștii Caplii, Prahova, sat în comuna Măgureni, județul Prahova, Muntenia

Vezi și 
 Râul Cocora (dezambiguizare)

 Cocorova (dezambiguizare)

 Cocorná, municipiu în Columbia

Nume de familie:
 Traian Cocorăscu